Каломира (, родена на 31 януари 1985 г. в Уест Хемпстед, САЩ) е артистичният псевдоним на а американската певица Мари Карол Саранти (). Най-популярна е в Гърция и остров Кипър. Представя Гърция на конкурса Евровизия 2008, на който заема трето място.

Дискография

Албуми

Сингли

Външни препратки 
  Официален сайт
  Блог на феновете на Каломира

Участници в ПК Евровизия от Гърция
Американски певци
Гърци в САЩ